De Hongaarse voetbalclub MOL Vidi FC speelt sinds 1974 wedstrijden in Europese competities. Ook onder de namen FC Fehervar en Videoton FC. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt MOL Vidi FC/Fehérvár FC

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 72.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Hongarije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

MOL Vidi FC
MOL Vidi FC